Niemcy:
 Mengen – dzielnica gminy Schallstadt  w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Mengen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Mengen – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen

Turcja:
 Mengen – powiat

Zobacz też:
 Menge